Manneszucht bezeichnet:

 Gehorsam, die Ordnungsregulierung innerhalb eines Befehlsprinzips
 Manneszucht (Nationalsozialismus), Begriff aus der Sprache von Wehrmacht und Wehrmachtsjustiz (z. B. § 5 KSSVO), der militärische mit nationalsozialistischen Werten verknüpfte 
 Selbstdisziplin, eine Form der bewussten Selbstregulierung

Siehe auch: